Pierre Champion (1632-1701) est un prédicateur jésuite
 Pierre Champion (1880-1942) est un historien français, qui fut aussi maire de Nogent-sur-Marne.
 Pierre Champion (1946-) est un homme politique français, président de la Communauté d'agglomération du Val d'Orge, conseiller général du canton de Sainte-Geneviève-des-Bois.
 Pierre Champion est un décorateur pour la télévision
 Pierre Champion (XXème - ) est un forestier, auteur , compositeur , chanteur